

Sigle 
Advanced Micro Devices – società costruttrice di microprocessori
Age-related Macular Degeneration – patologia della retina legata all'età
Air and Missile Defense – difesa aeromissilistica
Adaptive Multiuser Detection
Active Matrix Display – display a matrice attiva
Asociación de Madres de Desamparados – associazione delle madri degli abbandonati
AxioMesioDistal – piano usato in microscopia elettronica

Codici 
 AMD – codice aeroportuale IATA di Amhedabad, in India
 AMD – codice valutario ISO 4217 del Dram armeno, valuta dell'Armenia